Chezelles ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Chezelles (Indre), Gemeinde im Département Indre
 Chezelles (Indre-et-Loire), Gemeinde im Département Indre-et-Loire 
 Chezelles (Fluss), Nebenfluss des Cher